MSDE puede referirse:

 Microsoft SQL Server Data Engine; 
 Departamento de Educación del Estado de Maryland; o
 Movimiento Senda, Desarrollo y Educación España.

Siglas